Патч () — інформація, призначена для автоматизованого внесення певних змін в комп'ютерні файли. 
 Патч (камінь) —  камінь на Марсі.
 Патч-панель також комутаційна панель або крос-пане́ль, — одна із складових частин структурованої кабельної системи (СКС).